Микаэл Налбандян:
 Налбандян, Микаэл Лазаревич (1829—1866) — армянский революционер и писатель, философ, поэт, критик, литературовед, публицист.
 Налбандян, Микаэл (род. 1983) — армянский футболист. Примечания